Louis Dufour peut faire référence à :
 Louis-Thomas Dufour (1613-1647), philologue français ;
 Louis Dufour de Longuerue (1651 ou 1652-1733), historien français ;
 Louis Dufour (1832-1892), scientifique suisse ;
 Louis Dufour (17?-1845), homme politique français ;
 Louis Dufour-Vernes (1839-1909), historien suisse ;
 Louis Dufour (1873-1944), joueur suisse de hockey sur glace ;
 Louis Dufour (1901-19?), joueur suisse de hockey sur glace, fils du précédent.